Берёзовка — река в России, протекает в Мурашинском районе Кировской области. Устье реки находится в 24 км по правому берегу реки Волосницы. Длина реки составляет 23 км.

Исток реки в лесах в 28 км к юго-западу от города Мураши. Река течёт на северо-восток, затем поворачивает на восток. В среднем течении на левом берегу реки на некотором отдалении от неё находится несколько населённых пунктов: село Алексеевское, деревни Крысановы и Крюковцы. Впадает в Волосницу у посёлка Берёзовский.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Киров до города Котельнич, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300312111100034303
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103430
 Код бассейна — 10.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Мурашинского района
Бассейн Великой (приток Вятки)